Anthony Fane kan syfta på:

* Anthony Fane, 13:e earl av Westmorland (1859–1922), brittisk peer
 Anthony Fane, 16:e earl av Westmorland (född 1951), brittisk peer